Voici la liste des planètes mineures numérotées de 408001 à 409000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 408001 à 409000

408001-408100

408101-408200

408201-408300

408301-408400

408401-408500

408501-408600

408601-408700

408701-408800

408801-408900

408901-409000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000